Lega kan syfta till:

 Lega Nord, politiskt parti i Italien
 Lega Lombarda, politiskt parti i Italien som ingår i Lega Nord
 Mario Lega, italiensk roadracer
 David Lega, svensk kristdemokratisk politiker
 Lega, är den plats som ett djur, primärt ett däggdjur, intar för sin vila.

Se även 
 Legat
 Kaga Léga
 Protoptila lega
 Wolo Lega